Манс:

Топонимы 
 Манс () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Манс () — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Манс — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.

Люди 
 Манс, Перри (род. 1940) — южноафриканский снукерист.
 Манс, Рут (1898—2001) — американская писательница-долгожительница.

Техника 
 МАНС — морское автономное надводное судно.